Какие наши годы! — название проектов:
 Какие наши годы! (фильм) — советский художественный фильм 1980 года, снятый на киностудии «Узбекфильм». Режиссёр Эльёр Ишмухамедов.
 Какие наши годы! (телепередача) — исторический телепроект.